è un manga robotico creato da Ken Ishikawa nel 1997 sotto la spinta dell'editore Nakashima. L'opera, composta di 2 volumi, è stata pubblicata in Italia dalla casa editrice d/visual nella collana Getter Saga sui nn. 6 e 7, dal 20 ottobre al 22 dicembre 2006.

Trattasi di un raccordo narrativo tra la serie Getter Robot G e Getter Robot Go, scritto sempre da Ishikawa. In Getter Robot Go si parla di un fatale incidente che ha devastato il Centro Ricerche Saotome, evento che ha definitivamente convinto Ryoma Nagare a lasciare il Team Getter e ha persuaso Hayato Jin a lasciar perdere i Raggi Getter e a realizzare un nuovo robot basato su un'altra forma di energia. Shin Getter Robot è la narrazione dello svolgersi e dei motivi dell'incidente e contribuisce a chiarificare il finale di Getter Robot Go.

Con il patrocinio del creatore della Getter Saga, Gō Nagai, si decise nel 1998 di produrre anche una serie animata, dal titolo Getter Robot - The Last Day. Essa è stata distribuita in Italia in VHS dalla Dynamic Italia e, da giugno 2013, in DVD e Blu-ray Disc dalla Yamato Video.

Voci correlate
Getter Robot
Getter Robot Go
Mecha

Getter Robot
Anime e manga mecha